Боа може да се односи на:

 Бое, група којој припадају неке врсте змија
 Боа, град у Италији, у округу Трст
 Боа (Приморски Шарант), насељено место у Француској, у департману Приморски Шарант
 Боа (Савоја), насељено место у Француској, у департману Савоја

Види још 
 Списак чланака који почињу са „Боа”